

Шмики — село, Островський район, Псковська область
 Шмики — село, Сюмсинський район, Удмуртія